Ерменехилдо Галеана 1. Сексион има више значења:

 Ерменехилдо Галеана 1. Сексион (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ерменехилдо Галеана 1. Сексион, Мексикито (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику